Бедьє () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Анрі Конан-Бедьє — 2-й президент Кот-д'Івуару
 Жозеф Бедьє — французький філолог-медієвіст

Французькі прізвища